Kara Agach kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Levski (ort), Pleven, Obsjtina Levski,

Iran 

 Qareh Khāj, ort, Västazarbaijan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar